Дефляция — многозначный термин:

 Дефляция — экономический термин (снижение уровня цен; процесс, противоположный инфляции).
 Дефляция —  эрозия  горных пород и почв минеральными частицами, приносимыми ветром.
 Дефляция — психологическое состояние, характеризующееся внезапным обретением душевного спокойствия после также внезапно возникшего внутреннего дисбаланса.   
 Дефляция — выпуск или утечка воздуха или надувного шара.